Mohamed Chaouch peut désigner :
 Mohamed Chaouch, militaire tunisien né vers 1810 et décédé vers 1870,
 Mohamed Chaouch, ex-footballeur marocain né en 1966